Wilfred (imię)
 Wilfred (australijski serial telewizyjny)
 Wilfred (amerykański serial telewizyjny)

Zobacz też 
 Wilfred z Ivanhoe
 Operacja Wilfred
 Wilfryd